Berta degli Obertenghi – regina consorte d'Italia come moglie di Arduino d'Ivrea
Berta degli Obertenghi o Berta di Milano – marchesa di Torino come moglie di Olderico Manfredi II